Ćišić ist der Familienname folgender Personen:

 Dragan Ćišić (* 1955), kroatischer Seeverkehrslogistiker 
 Milojko Ćišić (1920–1986), jugoslawischer Elektroingenieur